Wehrmann steht für:

 Soldat (veraltet)

Wehrmann ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Wehrmann (1961–2010), deutsche Künstlerin und Autorin
 August Wehrmann (1894–1970), deutscher Politiker (SPD)
 Carl Friedrich Wehrmann (1809–1898), deutscher Archivar
 Christopher Wehrmann (* 1976), deutscher Moderator und Sportjournalist
 Erhard Wehrmann (1930–2004), deutscher Fotograf

 Günter Wehrmann (1948–2010), deutscher Diplomat
 Hermann Wehrmann (1897–1977), deutscher Maler, Grafiker und Restaurator
 Jordy Wehrmann (* 1999), niederländischer Fußballspieler
 Jürgen Wehrmann (1917–1998), deutscher Agrarökonom und Hochschullehrer
 Leo Wehrmann (1840–1919), deutscher Verwaltungsjurist
 Mareike Wehrmann, Kostümbildnerin
 Mario Wehrmann (* 1975), niederländischer Snookerspieler
 Martin Wehrmann (1861–1937), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Martin Wehrmann (Sprecher) (* 1965), deutscher Sprecher
 Rudolf Wehrmann (1911–1980), deutscher KZ-Wachmann, verurteilter Kriegsverbrecher, SS-Rottenführer
 Theodor Wehrmann (1819–1892), deutscher Gymnasiallehrer
 Wolfgang Wehrmann (* 1935), österreichischer Nachrichtentechniker

Siehe auch:
 Der Wehrmann für Stadt und Land, eine Zeitung
 Gebrüder-Wehrmann-Schanzen, Skisprungschanzen in Bayern
 Wehrmann in Eisen, Kriegsnagelung
 Weermann
 Werman
 Wermann